

Радево () — село в Варненській області. Входить до складу общини Аксаково.
 Радево () — село в Слівенській області. Входить до складу общини Нова Загора.